Ángel Romero – chitarrista e compositore spagnolo
 Ángel Romero (1932-2007) – ciclista messicano
 Ángel Rodrigo Romero – calciatore paraguayano